Pereiros pode ser:

 Pereiros - freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal
 Pereiros - freguesia no concelho de São João da Pesqueira, Portugal
 Pereiros - aldeia da freguesia de São Vicente da Beira, concelho Castelo Branco, Portugal
 Pereiros - aldeia da freguesia de Rebordainhos no concelho de Bragança, Portugal

Ver também
 Pereiro

Desambiguação